Cham est un patronyme, un toponyme, un nom commun, un acronyme, ou le titre d'un film.

Patronyme 

 Cham, personnage de la Genèse, fils de Noé ;
 Chams El Baroudi, actrice égyptienne ;
 Cham, pseudonyme d'Amédée de Noé (1818-1879), illustrateur et caricaturiste français ;
 Jorge Cham, auteur de bande dessinée et ingénieur en robotique panaméen ;
 Muhammed Cham, footballeur autrichien ;
 Yannick Cham, handballeur français.

Toponyme 
 Allemagne : Cham, commune du Land de Bavière.
 Cambodge : , ville, district et province.
 Iran : Cham, Yazd.
 France : Cham, diminutif du nom de Chamonix-Mont-Blanc, commune française de Haute-Savoie.
 Suisse : Cham, commune suisse du canton de Zoug.
 Syrie : Pays de Cham (Bilad el-Cham), nom antique de la Syrie.

Nom commun 
 Cham, peuple de l'ancien royaume de Champâ, qui habite le centre du Viêt Nam et le Cambodge ;
 Cham, langue parlée par ce peuple ;
 Cham, une danse associée au bouddhisme tibétain ;
 Cham, diminutif de Chamarande, camp scout.

Acronyme 

 CHAM, Classe à horaires aménagés musique, dans le système éducatif français ;
 CHAM : Centre hospitalier intercommunal Albertville-Moûtiers ;
 CHAM : Centre hospitalier de l'arrondissement de Montreuil ;
 CHAM : Centre hospitalier André Mignot de Versailles ;
 CHAM : Centre hospitalier de l'Agglomération Montargoise ;
 CHAM : Chantiers Histoire et Architecture Médiévales, association de restauration du patrimoine bâti en France et à l'étranger.

Film 
 Cham, film documentaire consacré aux Chams